Ludvík August, princ z Dombes (4. března 1700, Zámek Versailles – 1. října 1755, Zámek ve Fontainebleau) byl vnukem krále Ludvíka XIV. a jeho milenky Madame de Montespan. Byl členem legitimizovaného rodu Bourbon-Maine.

Život 
Ludvík August se narodil 4. března 1700 na zámku Versailles jako čtvrté dítě Ludvíka Augusta, vévody z Maine a jeho manželky Anny Luisy Benedikty Bourbonské.

Při narození dostal titul princ z Dombes.

Naproti svému otci měl velké vojenské zkušenosti. Ludvík August sloužil pod proslulým vojenským velitelem Evženem Savojským v rakousko-turecké válce (1716–1718). Bojoval také ve válce o polské následnictví (1733–1738) a ve válkách o rakouské dědictví (1740–1748).

Po smrti svého otce (se kterým si byl velmi blízký) 14. května 1736 v Château de Sceaux zdědil Ludvík August jeho bohatství a tituly.

Stal se generálplukovníkem švýcarské gardy (1710), guvernérem Languedocu (1737), velkým lovčím Francie a hrabětem z Eu (1736).

V roce 1750 obdržel titul prince d'Anet a hraběte de Dreux, když mu jeho matka tři roky před svou smrtí tato panství svěřila. U dvora svého bratrance Ludvíka XV. byl viděn jen málo, preferoval život na zámku Anet, který nadále zkrášloval. Aby dodával vodu do svých zahrad, vytvořil hydraulický systém, který nainstaloval v parku panství poblíž řeky Eure. Užíval si také lovu na svém velkém panství Eu.

Ludvík August se nikdy neoženil ani neměl děti. Uvažovalo se o jeho sňatku se sestřenicí Šarlotou Aglaé Orleánskou, dcerou orleánského vévody Filipa II. a jeho manželky Františky Marie Bourbonské, její sestrou Louise Adélaïde či další sestřenicí Luisou Annou Bourbonskou, dcerou Luisy Františky Bourbonské.

Ludvík August zemřel 1. října 1755 ve věku 55 let na zámku ve Fontainebleau při duelu. Jeho jediným dědicem byl jeho mladší bratr Ludvík Karel.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Bourbon-Maine
Francouzští princové
Hrabata z Dreux
Francouzské osobnosti 18. století
Narození v roce 1700
Narození 4. března
Narození ve Versailles
Úmrtí v roce 1755
Úmrtí 1. října
Úmrtí ve Fontainebleau
Úmrtí v souboji
Muži